Stell ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Stell (1911–1996), US-amerikanischer Filmeditor

 George Stell (1933–2014), US-amerikanischer Physiker
 Hans-Dieter Stell (* 1955), deutscher Diplomat
 Hermann Stell (1944–2004), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Flensburg
 Philip M. Stell (1934–2004), britisch-amerikanischer Mediziner
 Robert Stell Heflin (1815–1901), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Republikanische Partei)

Siehe auch:
 Stel